Ctenolucius är ett släkte av fiskar. Ctenolucius ingår i familjen Ctenoluciidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Ctenolucius